Desa Gentong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gentong (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 111,31), Jawa Timur, 
 Desa Gentong (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,89), Jawa Timur, 
 Desa Gentong (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 113,90), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar